Seckau kan syfta på:

 Klostret Seckau – ett benediktinerkloster i Seckau i Österrike 
 Seckaus stift – ett stift i Österrike, med namnet Graz-Seckaus stift sedan 1963

Geografi

Tyskland 

 Seckau (Nette) – biflod till Nette i Niedersachsen,

Österrike 

 Seckau – kommun i Steiermark, Politischer Bezirk Murtal,